Михаи́л Ива́нович Бу́рцев () — генерал-лейтенант авиации, семикратный кавалер ордена Красного Знамени.

Биография 
Родился 4 марта 1919 года в селе Крестниково (ныне Цильнинского района Ульяновской области) в семье крестьянина. В 1933 году окончил 7 классов средней школы. Работал бригадиром-учетчиком в колхозе «Маяк Ильича». В 1937 году окончил автомотоклуб в городе Ульяновске и некоторое время работал шофером РК ВКП(б). с 1938 года по 1942 год — шофер Забайкальского военного округа 70 истребительного авиаполка. Принимал участие в боевых действиях в Монголии на реке Халхин-Гол в качестве водителя авиамоториста, а затем шофера в составе 70 истребительного авиаполка. В 1942 году поступил в 22 авиашколу Военно-воздушных сил, в том же году переведен в 1 авиашколу первоначального обучения авиации ВМС. В июне 1943 году окончил Военно-морское Ордена Ленина авиационное училище им. И. В. Сталина.

В Советской Армии с 1939 года. В конце 1943 года окончил училище морской авиации. С 1943 года воевал в 9-м истребительном авиационном полку ВВС ВМФ. Сначала полк воевал на Черноморском флоте, сражался под Керчью, Севастополем, Одессой. Начал войну лейтенантом. Командир эскадрильи — майор Платонов.

После завершения боевых действий на Чёрном море осенью 1944 года в составе полка М. Бурцев прибыл на Балтийский флот, где воевал до Победы. Служил вместе с Героем Советского Союза Василием Хряевым (имя Хряева носила эскадрилья в годы Великой Отечественной войны). Окончил Великую Отечественную войну в звании старший лейтенант и с четырьмя орденами Красного Знамени на груди. В годы Великой Отечественной войны выполнил 165 боевых вылетов, провёл 26 воздушных боёв, сбил 10 самолётов противника лично и 1 в группе.

После Великой Отечественной войны окончил военную академию. Овладел новыми типами современных самолётов. Служил в Заполярье. Командир полка ПВО, затем корпуса ПВО. Накануне Нового 1968 года за успехи в боевой подготовке авиаторов генерал-майору М. И. Бурцеву был вручён орден Красного Знамени с «семёркой» на лицевой стороне и единицей — на оборотной.

Служба 
 9-й истребительный авиационный полк (62-я истребительная авиационная бригада ВВС Черноморского флота).
 47-й штурмовой авиационный Феодосийский полк (11-я штурмовая авиационная Новороссийская дивизия).

Награды 
 Семь раз награждён Орденом Красного Знамени (20.07.1944, 7.03.1945, 19.04.1945, 23.05.1945, …, …, 1967).
 Орден Отечественной войны 1 степени.
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени.

Примечания

Литература 
 … // Красная Звезда: газета. — 1968. — 3 января.
 [некролог] // Красная Звезда: газета. — 1997. — декабрь.
 Колесников Г. А., Рожков А. М. Ордена и медали СССР. — М.: Воениздат, 1983.
 В небе — летчики Балтики. — Таллин, 1974.
 Дорохов А. П. Герои Черноморского неба. — М., 1972.
 Крылья Балтики. — Калининград, 1979.
 Ордена Ленина Московский округ ПВО. — М., 1981.
 Иванов П. Н. Крылья над морем. — М., 1973.
 Горбачёв А. Н. 10000 генералов страны. — М., 2007.
 Горбачёв А. Н. Многократные кавалеры орденов СССР. — М.: ПРО-КВАНТ, 2006.
 Дуров В. А., Стрекалов Н. Орден Красного Знамени. — М., 2006.

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Делегаты XXIV съезда КПСС